The Vulture – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
The Vulture –  film del 1937 diretto da Ralph Ince
The Vulture – documentario del 2015 diretto da Kondor Shekari

Pagine correlate 
Vulture (disambigua)